Akaa est un nom propre ou un acronyme.

Toponyme 

 Akaa, une ville de Finlande.

Sigle 
AKAA est un sigle qui peut désigner :
 Also Known As Africa, une manifestation artistique d'art contemporain.